Heinrich Gerard Lentz (Colònia, 1764 – Varsòvia, 1839), pianista i compositor alemany 
 Georges Lentz (Luxemburg, 1965), compositor resident a Austràlia des de 1990
 Michel Lentz (Ciutat de Luxemburg, 1820 - 1993), escriptor luxemburguès. Va escriure sobretot